Рената Фреискорн (Загреб, 20. април 1943. - Загреб, 21. септембар 1985) је била југословенска и хрватска филмска глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1966. || Понедељак или уторак || /
|-
| 1967. || Мементо  || /
|-
| 1967. || Деца војводе Шмита  || /
|-
| 1967. || Четврти супутник  || /
|-
| 1969. || Осека  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Бомбаши  ||  /
|-
| 1977. || Операција стадион  || /
|-
| 1971. || Годишња доба Жељке, Вишње и Бранке  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| /
|}

Спољашње везе 
 
Renata Freiskorn '78: Gde je sada jedna od nekada najpopularnijih domaćih glumica?
Grave site information of Renata Gadže (Freiskorn)
Filmska banka
https://www.netfilm.tv/actors/profile/2980

Рођени 1943.
Умрли 1985.
Хрватски глумци
Југословенски глумци